Световното първенство по снукър през 1998 г. се провежда в Театър Крусибъл, Шефилд, Великобритания от 18 април до 4 май. Победител е Джон Хигинс, който побеждава на финала Кен Дохърти с 18-12 фрейма.

Награден Фонд 
 Победител £230 000
 Финалист £132 000
 Полуфиналисти £66 000
 Четвърт финалисти £33 000
 Достигнали до втори кръг £17 750
 Отпаднали в първи кръг £12 000
 Максимален брейк на телевизионна маса £19 000
 Общо награден фонд £1 323 000

Резултати

Най-голям брейк 
143 точки постигат двама играчи: победителят в турнира Джон Хигинс и Джими Уайт

1998